Benátky kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Benátky nad Jizerou, ort, Mellersta Böhmen, 
 Benátky (ort i Tjeckien), Pardubice, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar